Il principe felice (The Happy Prince) – racconto di Oscar Wilde del 1988
 Il principe felice e altri racconti (The Happy Prince and Other Tales) – raccolta di racconti di Oscar Wilde del 1888
 The Happy Prince – film del 1974 diretto da Michael Mills
 The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde (The Happy Prince) – film del 2018 diretto da Rupert Everett